Порозовица — река в Вологодской области России.

Протекает по территории Кирилловского и Вологодского районов. Вытекает из озера Благовещенского у села Волокославинского, впадает в Кубенское озеро севернее деревни Пески. Длина реки составляет 27 км, площадь водосборного бассейна — 721 км². Вдоль течения реки расположены населённые пункты Николоторжского сельского поселения.

У деревни Нефедьево на реке Иткла (Порозовица), у Волока Словенского раскопаны древнерусское поселение и могильник XI века.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России, относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу. Речной бассейн — Северная Двина, речной подбассейн — Сухона, водохозяйственный участок — озеро Кубенское и река Сухона от истока до Кубенского гидроузла.

Притоки 
(расстояние от устья)
 7 км: река Сусла (лв)
 13 км: река Шолекша (лв)

Примечания

Литература 
 

Реки Кирилловского района
Реки Вологодского района
Реки, впадающие в Кубенское озеро